Бичков Андрій Сергійович — заступник завідувача лабораторії Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, лицар ордена Данила Галицького.
 Бичков Афанасій Федорович (1818, Фрідріхсгам, Фінляндія — 1899, Санкт-Петербург) — російський історик, археограф, бібліограф, палеограф, академік.
 Бичков Віктор Миколайович ( 1954) — радянський і російський актор театру і кіно, лауреат Державної премії РФ.
 Бичков Володимир Сергійович (1929—2004) — радянський і російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Бичков В'ячеслав Васильович (1941—…) — народний депутат України 1-го скликання.
 Бичков Михайло Іванович (1926—1997) — радянський хокеїст та футболіст.
 Бичков Олексій (* 1985) — український спортсмен-пауерліфтер.
 Бичков Сергій Анатолійович (1961, Дніпропетровськ) — український політик і громадський діяч, народний депутат України IV та V скликань, голова всеукраїнської громадської організації «Сильна Україна».
 Бичков Сергій Андрійович (1945) — фахівець у галузі літакобудування, доктор технічних наук (1992), професор (1995).
 Бичков Юрій Борисович (1936, Томськ) — фахівець у галузі металургії, доктор технічних наук (1986), професор (1987).

 Бичкова Віра Семенівна (1899—1990) — радянська художниця, скульптор, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).
 Бичкова Олена Олександрівна

Див. також 
 16783 Бичков — астероїд головного поясу.

Примітки